Норман Литтлвуд (, 31 января 1933, Шеффилд — май 1989) — английский шахматист, национальный мастер.

Представитель известной шахматной семьи. Младший брат мастера Дж. Литтлвуда, дядя международного мастера П. Литтлвуда.

Серебряный призёр чемпионатов Великобритании 1963, 1965 и 1966 гг.

В составе сборной Англии участник двух шахматных олимпиад (1964 и 1966 гг.), ряда международных матчей.

Неоднократный участник традиционных рождественских турниров в Гастингсе.

Как и старший брат, играл в остроатакующем стиле, за что в молодости получил от британских журналистов прозвище «Маленький Таль».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Н. Литтлвуда в базе Chessgames
 Личная карточка Н. Литтлвуда на сайте 365Chess
 Выступления Н. Литтлвуда на шахматных олимпиадах

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад